Martina Hingis e Jana Novotná erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. Novotná ha fatto coppia con Nataša Zvereva, mentre Hingis con Anna Kurnikova.

Novotná e Zvereva si sono ritirate nel match di quarti di finale contro Lindsay Davenport e Mary Pierce, mentre Hingis e Kournikova hanno perso in finale contro Serena e Venus Williams, 6–3, 6–7(2–7), 8–6.

Teste di serie

  Jana Novotná /  Nataša Zvereva (quarti di finale, ritiro)
  Martina Hingis /  Anna Kurnikova (finale)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (primo turno)
  Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (semifinali)
  Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
  Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (primo turno)
  Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
  Irina Spîrlea /  Caroline Vis (primo turno)

  Serena Williams /  Venus Williams (campionesse) 
  Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (terzo turno) 
  Mary Joe Fernández /  Monica Seles (secondo turno) 
  Lindsay Davenport /  Mary Pierce (semifinali) 
  Barbara Schett /  Patty Schnyder (terzo turno) 
  Silvia Farina /  Karina Habšudová (terzo turno) 
  Florencia Labat /  Dominique Van Roost (terzo turno) 
  Kristine Kunce /  Kimberly Po (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 1999